«Художник» — издание Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (ВТОО «СХР»). Выходит в свет с 1958 года.

В советские годы это был ежемесячный иллюстрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, орган Союза художников РСФСР. Основное внимание уделял практике советского искусства народов РСФСР (монографические и обзорные статьи, рецензии на выставки, художественное наследие, материалы в помощь художникам-любителям и др.).

Сегодня журнал посвящён проблемам реалистической школы русского искусства. Большинство материалов — искусствоведческие статьи, посвященные тем или иным деятелям искусства. Среди авторов и героев материалов — члены СХР. Сегодня издание позиционируется как корпоративный журнал СХР. Главный редактор — председатель Ревизионной комиссии ВТОО «СХР», директор Музея игрушки в Сергиевом Посаде Александр Умарович Греков. Редакционно-издательская подготовка осуществляется студией «Арт-фактор».

У журнала есть официальная группа ВКонтакте, последний пост в которой датирован 2014 годом. 

С недавних пор официальный домен был перерегистрирован или украден, так как на момент 2021 зайдя по официальной ссылке мы попадаем на фишинговый порно-сайт. 

 Тираж:
 1977 — 50 000 экз
 2005 — 3 000 экз.
 2007 — до 1 000 экз.

Ссылки 
 pdf-версии
 Сайт журнала «Художник» 
 Поддержка проекта — студия дизайна «Арт-фактор»

Журналы России по алфавиту
Печатные издания, возникшие в 1958 году